Дзержинский трамвай — закрытая система городского трамвайного пассажирского транспорта в городе Дзержинске Нижегородской области. Работала с 7 ноября 1933 года по 13 января 2017 года.

Маршрутная сеть 
В последние годы деятельности работали два трамвайных маршрута. Были закрыты 18 декабря 2015 года

В период максимального развития сети (до 2006 года) действовало 6 маршрутов:

Маршрут № 1

|}

Маршрут № 2

|}

маршрут № 3

|}

маршрут № 4

|}

Подвижной состав 
В Дзержинске с 1990-х годов эксплуатировались вагоны КТМ-5 и КТМ-5А, КТМ-8. Некоторые вагоны КТМ-5 (034, 038, 052, 054, 059, 077, 085) после капитального ремонта куплены в г. Иваново в 2009 году, где они эксплуатировались до закрытия там трамвайной системы. На декабрь 2015 года в депо на ходу было 24 вагона. Трамвайное депо (№ 2) расположено на Заревской объездной дороге. К нему вела служебная линия от остановки Швейная фабрика.

После закрытия движения в депо все вагоны были списаны и порезаны на металлолом. Исключением являются музейный вагон Х №01 и снегоочиститель РГС-2 №322, восстановление которых началось летом 2019 года.

История 

 7 ноября 1933 — пуск трамвайного маршрута № 1. ПО «Корунд» — пл. Дзержинского.
 1934 — продление линии маршрута № 1 на запад до пос. им. Свердлова. Маршрут № 1 ПО «Корунд» — пос. Свердлова.
 1935 — продление линии на восток до ст. Игумново. Маршрут № 1 пос. Свердлова — ст. Игумново.
 1938 — продление линии на восток до платф. Ворошиловская. Маршрут № 1 пос. Свердлова — платф. Ворошиловская.
 1939 — укладка вторых путей на всем маршруте.
 1947 — введено в эксплуатацию современное здание трамвайного депо № 1 на пр. Ленина взамен временному.
 1948 — продление линии на восток до Тимирязевской. Маршрут № 1 пос. Свердлова — Тимирязевская.
 май 1971 — постройка служебной линии по ул. Черняховского и открытие новой трамвайной линии «Городское полукольцо». Маршрут № 2 (позже № 3) ул. Островского — Вокзал.
 сентябрь 1971 — постройка линии от Швейной фабрики до ПО «Заря». Маршрут № 2 ст. Игумново — ПО «Заря». Бывший маршрут № 2, действовавший 4 месяца, перенумерован в № 3.
 1973 — продление линии маршрута № 1 до платф. 421 км (Восточное кольцо). Маршрут № 1. пос. Свердлова — платф. 421 км.
 1977 — постройка линии Вокзал — ул. Свердлова по ул. Терешковой и Пушкинской. Начало формирования маршрута № 4.
 1978 — достройка линии маршрута № 4 на участке ул. Свердлова — 9-й микрорайон.
 1980 — достройка линии маршрута № 4 на участке 9-й микрорайон — пр. Ленинского Комсомола.
 1982 — достройка линии маршрута № 4 на участке пр. Ленинского Комсомола — Швейная фабрика. Маршрут № 4 сформирован, Вокзал — ПО «Заря».
 1989 — введено в эксплуатацию трамвайное депо № 2 на Заревской объездной дороге.
 23 января 1999 — маршрут № 1 разделён на маршруты № 5 пос. Свердлова — ул. Островского и № 6 ул. Островского — платф. 421 км во внепиковое время и по выходным дням. В рабочие дни в часы пик продолжает работу маршрут № 1 пос. Свердлова — платф. 421 км. Маршрут № 4 по выходным дням и во внепиковое время укорочен до Вокзал — Швейная фабрика; маршрут № 2 курсирует по рабочим дням в часы пик; открыт маршрут № 2А Швейная фабрика — ПО «Заря» во внепиковое время и по выходным дням.
 1 октября 2000 — закрытие трамвайного депо № 1.
 1 марта 2006 — закрытие участка маршрутов № 1 и 6 ст. Игумново — платф. 421 км. Маршрут № 1 укорочен пос. Свердлова — ст. Игумново; маршрут № 2 укорочен Трамвайное депо № 1 — ПО «Заря»; маршрут № 5 изменен на Трамвайное депо № 1 — пос. Свердлова; маршрут № 6 закрыт. Закрыты диспетчерские пункты «платф. 421 км», «ПО „Заря“».
 1 ноября 2006 — закрытие участка маршрута № 1 ПО «Корунд» — ст. Игумново. Маршрут № 1 укорочен пос. Свердлова — ПО «Корунд».
 18 июня 2008 — закрыт маршрут № 3 с заменой на маршрут троллейбуса № 5. Закрыт диспетчерский пункт «ул. Островского».
 1 сентября 2009  — закрываются маршруты № 2 Трамвайное депо № 1 — ПО «Заря»; № 2А Швейная фабрика — ПО «Заря». По маршруту № 4 рейсы до ПО «Заря» выполняются не более 5 раз в рабочие дни, до этого с 1999 года количество рейсов на «Зарю» планомерно уменьшалось.
 1 августа 2010 — окончательное закрытие участка Трамвайное депо № 2 — ПО «Заря». Маршрут № 4 Вокзал — Швейная фабрика. Закрытие служебной линии по ул. Черняховского на кольцо ул. Островского. Закрыт диспетчерский пункт «Трамвайное депо № 1».
 7 марта 2013 — закрытие участка Трамвайное депо № 1 — ПО «Корунд». Маршрут № 1 закрыт.
 1 июля 2013 — трамвайный участок Трамвайное депо № 1 — ПО «Корунд» демонтирован. Уменьшен выпуск вагонов с 20 до 16 (с 8 до 7 на маршруте 4, с 12 до 9 на маршруте 5).
 1 ноября 2013 — уменьшен выпуск вагонов по выходным дням с 16 до 14 (6 выпусков на маршруте 4, 8 выпусков на маршруте 5). По рабочим дням выпуск прежний — 16 поездов.
 15 июня 2014 — начался демонтаж путей служебной линии трамвая по ул. Черняховского. Закрыт диспетчерский пункт «Швейная фабрика».
 1 декабря 2014 — уменьшение времени работы по маршруту № 4 суммарно на 2 часа по воскресеньям — утром — на 1,5 часа позже (первый выпуск на 5.45 из парка), вечером — на 30 минут раньше (заход крайнего рейса на 22.43 в парк). Также уменьшено время работы 5-го маршрута суммарно на 1,5 часа.
 10 декабря 2015 — вынесено Постановление Администрации города о закрытии трамвайного движения в городе в ближайшие сроки (сами сроки, впрочем, не указаны).
 18 декабря 2015 — движение полностью остановлено. Последний вагон по графику в депо зашел в 23:17 17 декабря 2015 года (маршрут № 4, поезд 202, вагон 052). Вагоны, путь, контактная сеть и прочая инфраструктура законсервированы.
 11 апреля 2016 — начат демонтаж контактной сети.
 сентябрь 2016 — начат демонтаж рельсов в городе. Демонтированы участки линии по ул. Красноармейская, пр. Свердлова, пр. Ленина (кольцо у депо № 1).
 апрель 2017 — демонтированы рельсы по маршруту № 4 от ЖД Вокзала по ул. Терешковой и Пушкинской и на пр. Ленинского Комсомола (местами — частично), по маршруту № 5 — по ул. Красноармейской и пр. Свердлова (местами — частично) и в районе Трамвайного депо № 1. Начата резка вагонов на металлолом, на данный момент оставалось 11 вагонов.
 1 мая 2017 — частично демонтированы рельсы на узле Швейная фабрика по 5 маршруту. Утилизированы все пассажирские вагоны в следующем порядке (от первого порезанного к последнему): 075, 081, 070, 074, 060, 034, 059, 071, 047, 077, 072, 036, 079, 073, 057, 087, 083, 054, 040, 038, 080, 082, 035, 052, 044. Сохранены все специальные вагоны (15 единиц), вагон серии «Х» (один из открывавших движение в 1933 г.) и вагон 085.
 октябрь 2017 — завершён демонтаж рельсов на проспекте Ленина
 апрель 2018 — в трамвайном депо полностью убраны рельсы, все оставшиеся служебные вагоны и вагон № 085 списаны и порезаны на металлолом. В депо остался вагон типа Х.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МУП «Экспресс» г. Дзержинска
 Из истории Дзержинского трамвая
 О закрытии трамвайного движения в Дзержинске на сайте Общественный транспорт Нижнего Новгорода
 Газета «Омнибус» — № 2 (98) — 2004 — О строительстве трамвая в Дзержинске
 Дзержинский трамвай на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Появились в 1933 году в СССР
Транспорт Дзержинска (Нижегородская область)
Закрытые трамвайные системы России
Исчезли в 2015 году
Транспортные системы, исчезнувшие в 2015 году
Предприятия, закрытые в 2015 году